Pottsville kan syfta på:

 Pottsville, Arkansas, ort i USA
 Pottsville, New South Wales, ort i Australien
 Pottsville, Pennsylvania, ort i USA